Samuel Seabury kan syfta på bland andra de anglikanska teologerna:

 Samuel Seabury (1729–1796), den förste biskopen i Amerikanska Episkopalkyrkan
 Samuel Seabury (1801–1872),  en amerikansk episkopal präst